Slovo hodiny má více významů:

 hodiny – přístroj k určování času
 hodinky – malé přenosné hodiny
 sluneční hodiny 
 biologické hodiny
 atomové hodiny
 přesýpací hodiny
 elektronické hodiny
 spínací hodiny
 šachové hodiny
 konstatovací hodiny
 hodiny reálného času
 vodní hodiny
 hodina – časová jednotka
 souhvězdí Hodin – souhvězdí
 molekulární hodiny – metoda užívaná v molekulární biologii
 hovorový výraz pro 
 smyk zadní nápravy vozidla (vozidlo se točí kolem své osy) např. na kluzkém povrchu
 elektroměr, lidově elektrické hodiny
 slangový výraz užívaný horolezci pro skalní útvar – skalní hodiny, kterým lze protáhnout smyčku za účelem jištění

v kultuře
 Hodiny (kniha) – román Michaela Cunninghama z roku 1998
 Hodiny (film) – americký film z roku 2002
 Hodiny (opera) – opera Kevina Putse z roku 2022 
 Hodiny (1980) – film z roku 1980

Související článek 
 hodina (rozcestník)

Externí odkazy